Танський — українське та польське прізвище
 Танський — поет XVIII ст.
 Танський Антін (* ? — † бл. 1737) — один з трьох братів Танських.
 Танський Василь — український шляхтич.
 Танський Володимир Олександрович (*1940) — радянський футболіст та український футбольний тренер.
 Танський Осип Антонович — український шляхтич, військовик, київський меценат.
 Танський Микола Георгійович — Герой Радянського Союзу.
 Танський Михайло Антонович — київський полковник.
 Чеслав Танський (1862—1942) — польський художник і винахідник, «батько польської авіації»

Українські прізвища
Польські прізвища